Port Byron (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Port Byron (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.